Saripow ist der Familienname folgender Personen:
 Danis Sinnurowitsch Saripow (* 1981), russischer Eishockeyspieler
 Irek Airatowitsch Saripow (* 1983), russischer Wintersportler
 Marat Sinnurowitsch Saripow (* 1990), russischer Eishockeyspieler
 Hamrochon Saripow (* 1948), tadschikischer Politiker, nach Namensänderung Hamrochon Sarifij